Дейв Томас () — программист и автор книг по программированию.

Дейв и его партнер Энди Хант написали книгу The Pragmatic Programmer, которая стала первой в серии The Pragmatic Bookshelf, и открыли одноименную издательскую компанию.

Дейв Томас живет в штате Техас, переехав в США из Англии в 1994 г.

Считается автором термина Code Kata.

Изучал программирование в Имперском колледже Лондона.

Работы 
 The Pragmatic Programmer, Andrew Hunt and David Thomas, 1999, Addison Wesley, ISBN 0-201-61622-X.
 Programming Ruby: A Pragmatic Programmer's Guide, David Thomas and Andrew Hunt, 2000, Addison Wesley, ISBN 0-201-71089-7
 Pragmatic Version Control Using CVS, David Thomas and Andrew Hunt, 2003, The Pragmatic Bookshelf, ISBN 0-9745140-0-4
 Pragmatic Unit Testing in Java with JUnit, Andrew Hunt and David Thomas, 2003, The Pragmatic Bookshelf, ISBN 0-9745140-1-2
 Pragmatic Unit Testing in C# with Nunit, Andrew Hunt and David Thomas, 2004, The Pragmatic Bookshelf, ISBN 0-9745140-2-0
 Programming Ruby (2nd Edition), Dave Thomas, Chad Fowler, and Andrew hunt, 2004, The Pragmatic Bookshelf, ISBN 0-9745140-5-5
 Pragmatic Unit Testing in C# with Nunit, 2nd Edition, Andy Hunt and David Thomas with Matt Hargett, 2007, The Pragmatic Bookshelf, ISBN 978-0-9776166-7-1
 Agile Web Development with Rails, Dave Thomas, David Heinemeier Hansson, Andreas Schwarz, Thomas Fuchs, Leon Breedt, and Mike Clark, 2005, Pragmatic Bookshelf, ISBN 0-9766940-0-X
 Agile Web Development with Rails (2nd edition), Dave Thomas, with David Heinemener Hansson, Mike Clark, Justin Gehtland, James Duncan Davidson, 2006, Pragmatic Bookshelf, ISBN 0-9776166-3-0

Примечания

Ссылки 
 Биография и библиография на Amazon.com
 PragmaticProgrammer.com
 Личный блог
 CodeKata

Программисты по алфавиту
Технические писатели США
Иммигрировавшие в США из Великобритании
Википедия:Биографии современников
Ruby